Zitronentee ist eine Bezeichnung für mehrere Getränke:

 ein kaltes Teegetränk, siehe Eistee
 aromatisierten Schwarztee mit Zitronenaroma
 Früchtetee mit Zitrone
 ein Instantgetränk aus löslichem Granulat, das so genannt wird, obwohl es keinen Tee enthält